Cere (Sveta Nedelja), een plaats in de gemeente Sveta Nedelja in de Kroatische provincie Istrië
 Cere (Žminj), een plaats in de gemeente Žminj in de Kroatische provincie Istrië
 Cère, een gemeente in het Franse departement Landes (regio Aquitanië)